Суперкубок Німеччини з футболу 2018 — 9-й розіграш турніру після його відновлення (24 розіграш, враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру). Матч відбувся 11 серпня 2018 року на стадіоні «Коммерцбанк-Арена» в місті Франкфурт-на-Майні між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «Айнтрахтом». Перемогу в матчі з рахунком 5:0 та Суперкубок Німеччини здобула «Баварія».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway.com

Німеччина
2018
Серпень 2018
2018 у німецькому спорті